Skater lahko pomeni:

 skater - angleška beseda za rolkarja
 Skater - slovenska glasbena skupina